

Мала Річка — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Мала Річка — селище, Первомайський район, Алтайський край

Мала Річка — річка у Львівській області, права притока Великої Річки
 Мала Річка — річка у Івано-Франківській області, права притока Перемиськи

Див. також 
 Мала